NGC 2241 (другое обозначение — ESO 57-SC79) — рассеянное скопление в созвездии Золотой Рыбы, входящее в состав Большого Магелланова Облака.

Скопление открыто Джоном Гершелем 31 января 1835 года. Было описано в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Диаграмма Герцшпрунга — Рассела для NGC 2241 содержит сгущение в области гигантов. Если учитывать это, а также ветвь субгигантов, то возраст скопления составляет от 3 до 4 миллиардов лет.

Примечания 

2241
Золотая Рыба (созвездие)
Рассеянные скопления
Большое Магелланово Облако